Don E. FauntLeRoy
James Fauntleroy II
Donald Fauntleroy Duck
Le Petit Lord Fauntleroy